Beloning, premie: een geldbedrag of andere beloning die door een organisatie wordt uitgeloofd, Bounty in het Engels
HMAV Bounty, het schip waarop in 1789 de Muiterij op de Bounty uitbrak

Geografie
Bountyeilanden, een eilandengroep ten zuidoosten van Nieuw-Zeeland
Bountytrog, een depressie in de oceaanbodem ten zuidwesten van Nieuw-Zeeland

Cultuur en fictie
The Bounty, een film over de muiterij op de Bounty, met onder anderen Mel Gibson en Anthony Hopkins
Bounty (album), een album van de Noorse singer-songwriter Haakon Ellingsen
Bounty (chocoladereep), een chocoladereep gevuld met kokos
Bounty (Star Trek), aflevering van de Amerikaanse televisieserie Star Trek: Enterprise
Bounty (attractie), een inmiddels verwijderde attractie in het pretpark Walibi Belgium in Waver
Bounty (bijnaam), bijnaam voor een zwart persoon die zich blank gedraagt